Кильхольц, Леопольд

 Кильхольц, Поль